Самопи́сец — измерительный и регистрирующий прибор, наносящий красящим веществом или каким-либо другим способом на движущуюся ленту или вращающийся валик значения того или иного измеряемого параметра, документируя таким образом зависимость этого параметра от времени. В более общем смысле самописцами называют любые приборы, регистрирующие временну́ю развёртку значений той или иной величины на том или ином аналоговом или цифровом носителе (например, бортовые самописцы).

К разновидностями самописцев относятся:
 бортовой самописец — устройство, в основном используемое в авиации для записи основных параметров полёта, внутренних показателей систем летательного аппарата, переговоров экипажа и т. д. Информация из бортовых самописцев обычно используется для выяснения причин лётных происшествий.
 сейсмограф — специальный измерительный прибор, который используется в сейсмологии для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн.
 электрокардиограф — прибор для регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца.
 электроэнцефалограф — медицинский электроизмерительный прибор для электроэнцефалографии, с помощью которого измеряют и регистрируют разность потенциалов между точками головного мозга, располагающимися в глубине или на его поверхности, и записывают электроэнцефалограмму.
 мареограф — прибор для измерения и непрерывной автоматической регистрации колебаний уровня моря.

Ссылки 

Измерительные приборы